Carlos Guillermo Fernando de Brunswick (en alemán: Karl Wilhelm Ferdinand, Fürst und Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel; Wolfenbüttel, 9 de octubre de 1735-Ottensen, 10 de noviembre de 1806), duque de Brunswick-Wolfenbüttel, fue un príncipe soberano del Sacro Imperio Romano Germánico y soldado profesional que sirvió como General del Reino de Prusia. Nacido en Wolfenbüttel, Alemania, fue duque de Brunswick-Wolfenbüttel desde 1780 hasta su muerte. Es un maestro reconocido de la guerra moderna del siglo XVIII; un déspota benevolente y culto para con sus vasallos, según el modelo de Federico II el Grande, y se le recuerda como el mecenas y protector de Karl Friedrich Gauss. Se casó con la princesa Augusta, hermana de Jorge III del Reino Unido.

Biografía 
Carlos Guillermo Fernando era hijo de Carlos I de Brunswick-Wolfenbüttel y Filipina Carlota de Prusia, hija del rey Federico Guillermo I de Prusia. Carlos recibió una educación extraordinariamente amplia y exhaustiva, y viajó en su juventud a los Países Bajos, Francia y varias partes de Alemania. Su primera experiencia militar fue en la campaña del norte de Alemania en 1757, bajo el príncipe Guillermo Augusto de Cumberland. En la batalla de Hastenbeck ganó gran renombre por una galante carga al frente de una brigada de infantería, y tras la capitulación de Kloster Zeven fue fácilmente persuadido por su tío Fernando de Brunswick, que sucedió a Cumberland en el mando, para continuar en la guerra como oficial general. Las hazañas del príncipe heredero, como se le llamaba, pronto le ganaron la reputación, y se convirtió en un reconocido maestro de la guerra irregular. En las batallas campales, y en particular en Minden y Warburg, demostró ser una excelente subordinado.

Después del término de la Guerra de los Siete Años, el príncipe visitó Inglaterra con su novia, Augusta, la hija del príncipe Federico Luis de Gales, y en 1766 se trasladó a Francia, siendo recibido tanto por sus aliados y sus últimos enemigos, todos con señal de respeto. En París se hizo conocido de Jean-François Marmontel; en Suiza, a donde él continuó su gira, el de Voltaire, y en Roma, donde permaneció durante mucho tiempo, exploró las antigüedades de la ciudad bajo la dirección de Johann Joachim Winckelmann. Después de una visita a Nápoles volvió a París, y desde allí, con su esposa, a Brunswick. Sus servicios al ducado durante los siguientes años fueron de gran valor, con la asistencia del ministro Feonçe von Rotenkreuz rescataron el Estado de la quiebra que la guerra había dejado. Su popularidad no tuvo límites, y cuando sucedió a su padre, el duque Carlos I, en 1780, pronto se hizo conocido como un modelo para los soberanos.

Reputación 
El duque era un típico "déspota ilustrado" del siglo XVIII, caracterizado por la economía y la prudencia. Su cautela habitual a menudo le hacía retroceder a las posibles reformas. Llevó a Brunswick a una estrecha alianza con el rey de Prusia, para el que había luchado en la Guerra de los Siete Años, era un mariscal de campo prusiano, y se esforzó para que el regimiento del que fue coronel fuera un modelo único, y él estaba ocupado con frecuencia en los asuntos diplomáticos del Estado y otros. Se parecía a su tío Federico II el Grande de muchas maneras, pero carecía de la resolución del rey, y en lo civil como en asuntos militares era propenso a la excesiva cautela. Como un partidario entusiasta de la política germana y antiaustríaca de Prusia se unió a la Fürstenbund, en el que, como ahora tenía la reputación de ser el mejor soldado de su tiempo, fue nombrado comandante en jefe del ejército federal. Fue un déspota benevolente y culto para con sus vasallos, según el modelo de Federico II el Grande, y se le recuerda como el mecenas y protector de Karl Friedrich Gauss.

Después de las Guerras Revolucionarias francesas 
El duque de Brunswick había servido en la Guerra de los Siete Años y ascendido a general prusiano en 1773. Después de que heredara su título en 1780, fue nombrado mariscal de campo en 1787 y comandó al ejército prusiano que rápidamente y con éxito invadió las Provincias Unidas (República holandesa) y restauró la autoridad de la Casa de Orange. Tuvo menos éxito contra el ejército francés en la Batalla de Valmy. Habiendo tomado Longwy y Verdun sin resistencia seria, se dio la vuelta después de una mera escaramuza en Valmy, y evacuó Francia. Cuando contraatacó a los revolucionarios franceses que habían invadido Alemania, en 1793, recuperó Maguncia tras un largo asedio, pero renunció en 1794 en protesta por la interferencia de Federico Guillermo II de Prusia.

Volvió a mandar el ejército prusiano en 1806 durante la guerra de la Cuarta Coalición, pero fue derrotado por Louis Nicolas Davout, el mariscal de Napoleón Bonaparte, en la Batalla de Auerstädt (14 de octubre de 1806). Durante la batalla fue golpeado por un tiro de mosquete y perdió los dos ojos. Herido de muerte el duque huyó ante las fuerzas francesas que avanzaban y murió en Ottensen el 10 de noviembre de 1806. Su cuerpo fue enterrado provisionalmente en Christianskirche, antes de que pudiera ser trasladado a la Catedral de Brunswick el 6 de noviembre de 1819.

Matrimonio y descendencia 
Se casó el 16 de enero de 1764, en la Capilla Real del Palacio de St. James, con Augusta de Gran Bretaña, hija del príncipe Federico Luis de Gales y Augusta de Sajonia-Gotha. Tuvieron los siguientes hijos:

Ancestros

Referencias 
 Lord Fitzmaurice, Charles W. F., duke of Brunswick (Londres, 1901)
 Memoir in Allgemeine deutsche Biographie, vol. ii. (Leipzig, 1882)
 Arthur Chuquet, Les Guerres de la Révolution: La Première Invasion prussienne (París)

Enlaces externos 

 Texto del anuncio del duque de Brunswick-Lüneburg, 1792
 Ejército prusiano durante las guerras napoleónicas

Mariscales de campo de Prusia
Miembros de la Orden de la Jarretera
Miembros de la Royal Society
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XVIII
Príncipes de Wolfenbüttel
Nacidos en Wolfenbüttel
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XVIII (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIX (casa de Welf)